Margarita de Anjou-Sicilia (1273– 31 de diciembre de 1299), Condesa de Anjou y Maine, primera esposa de Carlos de Valois, hijo de Felipe III de Francia. Su padre fue Carlos II de Nápoles, su hermano San Luis de Tolosa, y su sobrino Carlos I Roberto de Hungría.

Biografía
Margarita fue hija de Carlos II de Anjou, Rey de Nápoles y Sicilia, y de María de Hungría, hija del rey Esteban V de Hungría. Contrajo matrimonio en Corbeil el 16 de agosto de 1290 llevando como dote Anjou y Maine, y se convirtió así en condesa de Valois y Alençon. De la unión nacieron:

 Isabel de Valois (1292-1309), Duquesa de Bretaña con Juan III
 Felipe de Valois, Rey de Francia como Felipe VI 
 Juana de Valois (1294-1342), Condesa de Henao con Guillermo III de Henao
 Margarita de Valois (1295-1342), Condesa de Blois con Guido de Chatillôn
 Carlos II de Alençon (1297-1346), Conde de Alençon como Carlos II
 Catalina de Valois (1299-?)

Ancestros

Enlaces externos 

Condesas de Anjou
Condesas de Maine
Condesas de Francia del siglo XIII
Consortes de miembros de la casa de Valois